

Titres d'œuvre 
 La Coupe d'or, roman de Henry James (1904)
 La Coupe d'or, roman de John Steinbeck (1929)
 La Coupe d'or, film de James Ivory (2000).

Autre 
 L'appelation peut aussi désigner le théâtre de la Coupe d'Or qui est le théâtre municipal de Rochefort en Charente-Maritime